Martin Marietta
 C. F. Martin & Company